El condado de Spencer es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Spencer (Indiana)
 Condado de Spencer (Kentucky)